A kifejezés a következő szócikkekre utalhat:
 Câmpulung (Románia, Argeş megye); más néven Câmpulung Muscel
 Hosszúmező (Románia, Máramaros megye) román neve 1974-ig; ma: Câmpulung la Tisa
 Moldvahosszúmező (Románia, Suceava megye) román neve 1950-ig; ma Câmpulung Moldovenesc